Peep show – strumento che permette di vedere una serie di immagini o oggetti attraverso un foro o una lente d'ingrandimento
 Peep Show – film di Andy Ackerman del 2005
Peepshow – serie a fumetti di Joe Matt

Musica 
 Peep Show album del 1987 degli Alternative TV
 Peepshow – album del 1988 di Siouxsie and the Banshees
 Peep Show – 33 giri di Piero Umiliani
 Peepshow – album del Goudie, pubblicato nel 2000
 Peep Show – singolo dei SikTh pubblicato nel 2003
 Peepshow – tour delle Barenaked Ladies

Televisione 
 Peep Show – serie televisiva canadese (1975-1976)
 Peep Show – serie televisiva britannica (2003-2015)